Бутке — название населённых пунктов.

 Бутке — прежнее название села Дубки Симферопольского района Крыма.
 Бутке — прежнее название упразднённого села Балки Симферопольского района Крыма.